Појам Сакс-Вајмар-Ајзенах може да се односи на:
Велико војводство Сакс-Вајмар-Ајзенах,
Династија Сакс-Вајмар-Ајзенах,